Camargue désigne à titre principal un espace territorial du sud de la France, la Camargue.

 Parc naturel régional de Camargue, un parc naturel régional
 Camargue, une race équine
 Équitation Camargue, un sport équestre
 Camargue, une race bovine à l'origine de la viande AOC Camargue
 Réserve de biosphère de Camargue, une réserve de biosphère

Toponymie associée
 Petite Camargue
 Port Camargue
 Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette
 Communauté de communes Terre de Camargue

En musique 
 Camargue rouge est le  album studio de Nicole Rieu, paru en 2005. C'est aussi le nom du spectacle associé à ce disque.

Voir aussi
 Musée de la Camargue
 Réserve naturelle de la petite Camargue alsacienne
 Citroën GS Camargue
 Rolls-Royce Camargue
 Croix camarguaise
 Opération Camargue, durant la guerre d'Indochine